Les Élections régionales de 1945 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1945
Basse-Autriche
Novembre 1945